Sheena (stripfiguur), een stripfiguur uit 1938
 Sheena (film), een film uit 1984
 Sheena (televisieserie), een televisieserie die liep van 2002 tot 2004

personen met Sheena als voornaam
 Sheena Easton, een Schots zangeres en actrice
 Sheena Tosta, een Amerikaanse atlete